Orofino steht für:
 Orofino, City im Clearwater County, Idaho

Orofino ist der Familienname folgender Personen:
 Ruggerio Orofino (geb. 1932), italienischer Opernsänger (Tenor)
 Vincenzo Carmine Orofino (geb. 1953), italienischer römisch-katholischer Geistlicher und Bischof von Tricarico

Orofino bezeichnet außerdem:

 Orofino (Pferd), ein deutsches Galopprennpferd